Carballar puede referirse a:

Carvallar, la formación vegetal dominada por los carvallos.

Topónimo
Carballar Redonda, lugar del municipio de Laracha, provincia de La Coruña.

Apellido
Antonio Acuña Carballar